Борино () — община в Болгарии. Входит в состав Смолянской области. Население составляет 4553 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Борино
 Буйново
 Кожари
 Чала
 Ягодина

Общины Смолянской области